Trotzige Herzen ist der Titel von:

 Trotzige Herzen (Heimburg), 1895, Roman von Wilhelmine Heimburg
 Trotzige Herzen, 1947, österreichisch-schweizerischer Spielfilm, siehe Erde (1947)